Вормино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вормино — село в Мглинском районе Брянской области.
 Вормино — деревня в Почепском районе Брянской области.